variant van de voornaam Diana
Diane en Diane 35, zie Cyproteronacetaat
Brigade Diane
Diane-Capelle, een gemeente in het Franse departement Moselle
Diane (1956), een film van David Miller met Lana Turner
Diane (2018), een film van Kent Jones
Diane (Therapy?), een nummer van de band Therapy?